«Се́сто Маре́лли» () — станция линии M1 Миланского метрополитена. Подземная станция, располагается на границе Милана — бульвара Монца () и Сесто-Сан-Джованни — бульвара Эрколе Марелли () на севере Милана. Это последняя станция на линии, относящаяся к городской тарифной зоне, поскольку она почти полностью расположена в границах Милана.

История 
Станция была открыта в составе первой очереди линии M1 (от станции «Сесто Марелли» до станции «Лотто») 1 ноября 1964 года.

Проектным названием было просто «Марелли».

Станция оставалась конечной на своей линии вплоть до 28 сентября 1964 года, когда линии была продлена на территорию коммуны Сесто-Сан-Джованни до вновь открытой станции Сесто Примо Маджо ФС.

Происшествие 
26 апреля 1982 года станция была подозжена и выгорела, в результате чего была закрыта на 5 месяцев для ремонтных работ.

Особенности 
Устройство станции «Сесто Марелли» подобно устройству почти всех станций первой очереди: подземное расположение с двумя путями — по одному для каждого направления и двумя боковыми платформами. Над станционным залом находится мезонин, в котором расположены входные турникеты и будка для сотрудников станции.

Пересадки 
Со станции «Сесто Марелли» производятся пересадки на миланский наземный транспорт.

Оснащение 
Оснащение станции:
  Аппараты для продажи билетов

Примечания

Литература 
 Giovanni Alferini, Matteo Cirenei, L'attivazione della linea 1 della metropolitana di Milano, in "Ingegneria Ferroviaria", luglio-agosto 1964, pp. 587–613.
 Giorgio Meregalli, Gli impianti ferroviari della linea 2 della Metropolitana di Milano, in "Ingegneria Ferroviaria", maggio 1971, pp. 469–492.

Станции Миланского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1964 году